Puerto Rico deltog i de olympiska sommarspelen 1988 med en trupp bestående av 47 deltagare, men ingen av landets deltagare erövrade någon medalj.

Basket

Herrar
Grupper

Slutspel

Boxning

Lätt flugvikt
 Luis Román Rolón 
 Första omgången — Bye
 Andra omgången — Förlorade mot Chatchai Sasakul (THA), 2:3

Flugvikt
 Andy Agosto

Bantamvikt
 Felipe Nieves

Fjädervikt
 Esteban Flores

Lättvikt
 Héctor Arroyo

Lätt weltervikt
 Víctor Pérez

Weltervikt
 Lionel Ortíz

Lätt mellanvikt
 Rey Rivera

Lätt tungvikt
 Nelson Adams

Supertungvikt
 Harold Arroyo

Bågskytte

Damernas individuella
 Gloria Rosa — Inledande omgång (→ 54:e plats)

Herrarnas individuella
 Miguel Pedraza — Inledande omgång (→ 67:e plats)

Friidrott

Herrarnas 200 meter
Edgardo Guilbe

Herrarnas 400 meter häck
Domingo Cordero

Herrarnas längdhopp
Raul Tejada
 Kval — NM (→ gick inte vidare)

Herrarnas tresteg
Ernesto Torres

Damernas längdhopp
 Madeline de Jesús

Judo

Herrarnas extra lättvikt
 Luis Martínez

Herrarnas halv lättvikt
 Víctor Rivera

Herrarnas lättvikt
 Angelo Ruiz

Herrarnas mellanvikt
 Jorge Bonnet

Ridsport

Segling

Referenser

1988 i Puerto Rico
Nationer i olympiska sommarspelen 1988
1988